Raven jelentései:

Települések
 Raven (Illinois), USA
 Raven (Kentucky), USA
 Raven (Nebraska), USA
 Raven (Virginia), USA
 Raven (Bulgária)
 Raven (Macedónia)
 Raven (Kanada)

Zene
 Raven, amerikai blues rock együttes
 Raven, brit heavy metal együttes

Film 
 Raven, amerikai akciófilm (1996) rendező Russell Solberg, főszereplő Burt Reynolds